El término Aquila puede referirse a:

 el hijo del rey visigodo Witiza Aquila;
 Aquila de Sinope, traductor de la Tanaj al griego, hacia el 130 a. C.
 el esposo de Priscila, unos de los primeros colaboradores de San Pablo;
 la constelación Aquila de la esfera celeste;
 el género Aquila en taxonomía, que contiene a la mayoría de las especies de águilas;
 el municipio mexicano de Aquila en el Estado de Veracruz;
 el municipio mexicano de Aquila, en el Estado de Michoacán;
 la comuna suiza de Aquila en el cantón del Tesino;
 la ciudad italiana de L'Aquila, capital de la región de los Abruzos;
 Aquila d'Arroscia, localidad y comuna italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria;
 portaaviones italiano Aquila;
 el grupo musical chileno de los años '70, '''Aquila.

Enlaces externos